Ле-Кудре́-сюр-Тель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 14 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 538,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Кудре-сюр-Тель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Кудре-сюр-Тель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза